

Persone 
 Ernesto Revé – triplista cubano
 Gerard Reve – scrittore olandese
 Odalis Revé – ex judoka cubana

Altro 
 Belle Reve – prigione immaginaria e sanatorio dell'Universo DC

Pagine correlate 
 Le Rêve